Burggrafenstein ist die Bezeichnung für:

 die Abschnittsbefestigung Burggraf bei Gräfenberg in Bayern,
 das Denkmal Burggrafenstein (Havelberg) in Havelberg in Sachsen-Anhalt